Виктор Высотский:
 Высотский, Виктор Александрович (1931—2012) — американский математик, компьютерный специалист.
 Высотский, Виктор Викторович (1857—1938) — русский генерал от инфантерии.